Mosta Football Club är en maltesisk fotbollsklubb baserad i Mosta. Fotbollsklubb grundades 1935 under namnet Most Athletic. 

Klubbens färger är vit och blått. De spelar på Charles Abela Memorial Stadium i Mosta (kapacitet 700).

Färger

Dräktsponsor 
 Nike: ???? – 20??
 Macron: 20?? – nutid

Trikåer

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Roderick Briffa
  Michael Mifsud
  Clayton Failla

Tränare 
  Oliver Spiteri 
  Steve D'Amato 
  Danilo Dončić 
  Enrico Piccioni 
  Peter Smith

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 Mosta FC på facebook
 Mosta FC på Soccerway
 Mosta FC på SofaScore
 Mosta FC på Flashscore
 Mosta FC på Transfermarkt
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar på Malta
Sportklubbar bildade 1935